Sems ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Sems (1572–1635), niederländischer Kartograf, Landvermesser und Ingenieur
 Witali Sems (* 1996), kasachischer Sprinter
 Wjatscheslaw Sems (* 1998), kasachischer Sprinter

SEMS steht für:
 Sport & Exercise Medicine Switzerland, eine schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin